de voormalige raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt,
en enkele naar hem vernoemde zaken:
 Johan van Oldenbarnevelt (schip, 1930), een schip van de Stoomvaartmaatschappij Nederland
 Johan van Oldenbarnevelt HBS, een school in Rotterdam
 Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, een lyceum in Amersfoort
 Een aantal straten: Van Oldenbarneveltstraat